

Cinema
 Monsieur Hulot – personaggio interpretato da Jacques Tati
 Le vacanze di Monsieur Hulot – film del 1953 diretto da Jacques Tati
 Monsieur Hulot nel caos del traffico – film del 1971  diretto da Jacques Tati

Geografia 
 Penisola Hulot – penisola dell'Isola di Brabant

Persone 
 Étienne Hulot – generale francese
 Nicolas Hulot – giornalista, conduttore televisivo, produttore televisivo e ambientalista francese